Vasco da Gama har flere betydninger:

Personer 
 Vasco da Gama, portugisisk opdagelsesrejsende

Steder 
 Vasco da Gama (by), by i Indien
 Vasco da Gama (månekrater) - et månekrater

Sportsklubber 
 CR Vasco da Gama, brasiliansk fodboldklub
 Associação Desportiva Vasco da Gama, brasiliansk fodboldklub
 Vasco SC, indisk fodboldklub
 Vasco da Gama, Sydafrika, sydafrikansk fodboldklub
 NITEL Vasco Da Gama F.C., nigeriansk fodboldklub